Xenodasyidae är en familj av djur. Xenodasyidae ingår i ordningen Macrodasyda, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Xenodasyidae finns 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bukhårsdjur
Xenodasyidae